Henri Rol-Tanguy (1908-2002),
 Cécile Rol-Tanguy (1919-2020), résistante.